Cybersport – polska organizacja zajmująca się przygotowywaniem imprez cybersportowych oraz animacją kultury sportów elektronicznych. W jej szeregach znaleźć można grono fachowców, organizatorów, administratorów, redaktorów i sędziów. Flagowym projektem tego zespołu jest Liga Cybersport – rozgrywki profesjonalistów i amatorów na najpopularniejszych platformach gamingowych. Dodatkowo oprócz ligowych rozgrywek, w których gracze z całego kraju walczą o tytuł Mistrza Gier Komputerowych, zespół Cybersport zajmuje się organizowaniem turniejów LANowych CyberCup, turniejów online oraz raz do roku nagradza statuetką CyberAsa najlepszych polskich zawodników e-sportowej sceny.

W 2008 roku nazwa Cybersport została zastrzeżona jako chroniony znak towarowy pod numerem 194114 przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Nazwa Cybersport odnosi się również do serwisu informacyjnego, na którym można znaleźć najnowsze informacje na temat Ligi Cybersport, turniejów, konkursów oraz wiadomości ze świata sportów elektronicznych. Założycielami organizacji byli: Sebastian Nanasik, Sebastian Białek, Rafał Pikiewicz, Irek Michalik, Jarosław Grzesica, Janusz Hayabusa Kubski.

Przedsięwzięcia 
Wielkie całoroczne imprezy:

 LigaCybersport – największa liga gier komputerowych w Polsce. Ruszyła w połowie 2005 roku, swym rozmachem i profesjonalizmem wzniosła polski sport elektroniczny na poziom dotychczas niedostępny polskim graczom. Sezon 2006 przyciągnął ponad 3500 zawodników, walczących o pulę nagród ponad 100 000 zł. Kolejny sezon – 2007, to już prawie 5000 zawodników, blisko 20 000 Graczy, Kibiców i Użytkowników serwisu Ligi Cybersport oraz dziesiątki turniejów, konkursów i pula nagród dla Mistrzów Ligi Cybersport przekraczająca 200 000 zł.

Turnieje typu LAN Party:

 Wielka Gala Cybersportu 2010 – jednodniowa impreza zorganizowana w warszawskim Multikinie Złote Tarasy. Do dyspozycji widzów oddana została sala premierowa Multikina, w której w szczytowych momentach grające na scenie zespoły dopingowało przeszło 1000 osób.
 Cybersport Games Festival 2010 – mały finał Ligi Cybersport w 2010 roku – trzydniowa impreza zorganizowana na początku października w Łodzi, w czasie której odbyły się finały lig otwartej i amatorskiej CS’a, a także QuakeLive.
 Akcja Cybercup Zima 2010 – 12 dwudniowych imprez typu LAN zorganizowanych w największych centrach handlowych na teresnie całego kraju.
 Pan-European Tournament – finał międzynarodowego turnieju dla kobiet, w którym wzięło udział 11 najlepszych żeńskich zespołów z całej Europy. Pula nagród w turnieju wynosiła 6000 dolarów, a najlepsze okazały się Rosjanki reprezentujące zespół mousesports.
 Finał Ligi Cybersport „Ostateczna rozgrywka 2009” – trzydniowa impreza LAN zorganizowana w Łódzkiej Hali Expo – turnieje finałowe Ligi Cybersport + ponad 100 stanowisk w strefie FunZone z turniejami dla widzów i gości.
 Finał Ligi Cybersport „Ostateczna Rozgrywka 2008” – dwudniowa impreza LAN zorganizowana w CH Blue City w Warszawie – 300 zawodowych graczy, kilkadziesiąt otwartych turniejów dla publiczności, 300 stanowisk komputerowych, 2 turniejowe sceny, nagrody rzeczowe i pieniężne o łącznej wartości 200 000 złotych;
 Cybercup 2008 Warszawa – dwudniowa impreza LAN zorganizowana w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie;
 Cybercup 2008 Lublin – dwudniowa impreza LAN zorganizowana w CH Plaza w Lublinie;
 Cybercup 2008 Olsztyn – dwudniowa impreza LAN zorganizowana na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie;
 Finał Ligi Cybersport „Ostateczna Rozgrywka 2007” – dwudniowa impreza LAN, finał Ligi i dziesiątki turniejów dodatkowych, 300 Zawodników Ligi Cybersport, 1200 Graczy, 12 000 Widzów i Kibiców, 4500 m² powierzchni, 260 komputerów w sieci;
 CyberCup 2007 – jednodniowa impreza typu LAN w C.H. Reduta;
 CyberCup 2006 – jednodniowa impreza typu LAN w warszawskiej Galerii Mokotów;
 Finał Ligi Cybersport „Ostateczna Rozgrywka 2006” – dwudniowe LAN Party na 180 komputerów, największa impreza w Polsce – Hala Mery, Warszawa 2006;
 Eliminacje Ligi Cybersport – e24, Poznań 2005;
 Finał Ligi Cybersport „Ostateczna Rozgrywka 2005” – Blue City, Warszawa 2005.

Dodatkowo:

 rozgrywki Cyberareny36i6 – wirtualny projekt pozwalający graczom z całej Polski zmierzyć się w ulubione gry w trybie gry wieloosobowej o atrakcyjne nagrody rzeczowe;
 systematyczne turnieje on-line gromadzące każdorazowo setki graczy;
 CyberAsy – prestiżowe wyróżnienia branży sportów elektronicznych, z wielką galą ich wręczenia, organizowane każdorazowo w najpopularniejszych warszawskich klubach;
 coroczne Konferencje Cybersport dla mediów zapowiadające plany na nowy sezon Ligi Heyah Logitech Cybersport, połączone z prezentacjami, meczami pokazowymi oraz turniejami dla dziennikarzy.

Zobacz też 
 e-Sport
 Liga Cybersport

Linki zewnętrzne 
 

Sport elektroniczny